

Codici 
 urf – codice ISO 639-3 della lingua uradhi

Altro 
 Urf  – personaggio presente nel videogioco di League of Legends